Tito Zaniboni (1883-1960), homme politique italien ;
 Sergio Zaniboni (1937-2017), auteur italien de bande dessinée ;
 Elena Zaniboni (1939), harpiste italienne ;
 Giuseppe Zaniboni (1949), joueur italien de football.